O São José Vôlei é um clube de voleibol masculino do interior paulista criado em 2001 para representar o voleibol da cidade de São José dos Campos.

Histórico 

O lançamento da equipe masculina do São José Vôlei aconteceu há treze anos atrás com incentivo dos associados do Johnson Clube, usufruindo deste sua estrutura física, alem do suporte dado pelo Johnson  para treinamentos e competições.

Desde o ano de 2001 até os dias atuais, o São José Vôlei tem demonstrado uma evolução considerável, principalmente nos últimos anos, sob gestão da Escola do Corpo desde 2009, o São José Vôlei  conseguiu se fortalecer a cada temporada até figurar nos últimos anos entre SM melhores equipes do país.

Em 2009 o time passou a ser gerido pela Escola do Corpo e teve início uma era sob o comando técnico do Professor Reinaldo Bacilieri, que bateu todas as marcas obtidas pela equipe até o momento, conquistando além de títulos regionais que já eram tradição na equipe, também notoriedade e conquistas em âmbitos estadual e nacional, culminando com o acesso a Superliga na temporada 2014/2015, colocando a equipe Joseense no hall das melhores do país na modalidade.

Recentemente passou a ser mantida pela Prefeitura de São José dos Campos, obtendo patrocínio através  da Lei de Incentivo Fiscal do Colégio e Curso Poliedro.

Resultados obtidos nas principais competições

Títulos
  Superliga Brasileira B: 2014  
  Superliga Brasileira C: 2018  
 Liga Nacional: 2012
 Campeonato Paulista - 1ª Divisão: 2011 
  Jogos Abertos do Interior de São Paulo: 2006, 2011, 2012 e 2014 
  Jogos Regionais de São Paulo: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2011, 2013

Campanhas de Destaque
  Superliga Brasileira B: 3º lugar (2013)
  Campeonato Paulista- Divisão Especial: 3º Lugar (2013) 
 Campeonato Paulista- Divisão Especial: 3° Lugar (2014)
 Copa São Paulo- 3° Lugar (2014)
 Campeonato Sul-Americano de Clubes de Voleibol Masculino: 4º Lugar (2002)

Elenco

Temporada 2012/2013 

Atletas selecionados para disputar a Superliga Brasileira B 2012-13 pelo São José Vôlei.

Comissão Técnica 

Técnico: Reinaldo Bacilieri
Assistente Técnico: Willian Santa Maria
Estatístico: Guilherme Cavalini
Preparador Físico: Renato Borges
Fisioterapeuta: Miguel Ambrosio Neto
Supervisor: Fernando Basílio

Diretoria

Ligações externas
Página oficial

 
Fundações em São Paulo em 2001